Г'юз () — англіфіковане валлійське та ірландське патронімічне прізвище.

Відомі носії:

А 
 Аарон Г'юз (; 1979) — північноірландський футболіст.
 Анейрін Г'юз (; 1958) — валійський актор та співак.
  (; 1868—1935) — англійський яхтсмен, олімпійський медаліст (1908).
 Артур Г'юз (; 1831—1915) — англійський ілюстратор і живописець, писав у стилі прерафаелітів.

Б 
  (; 1915—2006) — американський актор театру, кіно та телебачення.
 Беттані Г'юз (; 1967) — англійський історик, письменниця та телеведуча.
 Біллі Г'юз (; 1862—1952) — австралійський політичний діяч, сьомий Прем'єр-міністр з 1915 по 1923.
 Брати Г'юз — Альберт Г'юз і Аллен Г'юз, американські режисери, продюсери та сценаристи.
 Брент Г'юз (; 1943) — канадський хокеїст.
 Брент Г'юз (; 1966) — канадський хокеїст.

В 
 Венді Г'юз (; 1952—2014) — австралійська акторка.
  (; 1969) — англійський автогонщик, переможець 24 години Ле-Мана.

Г 
  (; 1951) — англійський вокаліст, бас-гітарист, автор пісень.
 Говард Г'юз (; 1905—1976) — американський промисловець-підприємець, інженер, піонер авіації, режисер, кінопродюсер.

Д 
 Джаррид Г'юз (; 1995) — австралійський сноубордист.
 Джек Г'юз (; 2001) — американський хокеїст.
 Джессі Г'юз (; 1972) — американський співак і музикант у стилі геві-метал.
 Джон Джеймс Юз (Г'юз) (; 1814—1889) — британський гірничий інженер; засновник заводу, навколо якого виникло майбутнє місто Донецьк (спочатку Юзівка).
 Джон Джозеф Г'юз (; 1797—1864) — ірландський прелат римо-католицької церкви в США.
 Джон Г'юз (; 1950—2009) — американський режисер, сценарист та продюсер, написав сценарії до всіх фільмів з серії «Сам удома».
 Джон Г'юз (; 1943) — шотландський футболіст.
 Джон Г'юз (; 1964) — шотландський футболіст.
 Девід Едвард Г'юз (; 1831—1900) — валлійський і американський винахідник.
  (; 1973) — північноірландський професійний гравець в снукер.

Е 
 Емлін Г'юз (; 1947—2004) — колишній англійський футболіст та тренер.

Ж 
 Жарнел Г'юз (; 1995) — британський легкоатлет.

І 
 Ієн Г'юз (; 1973) — шотландський тренер з тенісу, з 2014 тренує Еліну Світоліну.

К 
 Кен Г'юз (; 1922—2001) — англійський кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Кетлін Г'юз (, уроджена — Елізабет Маргарет фон Геркан, ; 1928) — американська акторка кіно, телебачення і театру.
 Клара Г'юз (; ) — канадська велосипедистка і ковзанярка, олімпійська чемпіонка (2006), чемпіонка світу (2004).
 Кріс Г'юз (; 1983) — американський підприємець, один із засновників соціальної мережі Facebook.

Л 
 Ларрі Г'юз — американський басктеболіст, захисник.
 Лі Г'юз (; 1976) — англійський футболіст.
 Ленгстон Г'юз (; 1902—1967) — американський поет, прозаїк, драматург та колумніст.
 Лорі Г'юз (; 1924—2011) — англійський футболіст.

М 
 Маттіас Г'юз (;  1959) — американський актор німецького походження.
 Марк Г'юз (;  1963) — колишній валлійський футболіст та тренер.
 Метт Г'юз (;  1973) — американський професійний борець, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Міллі Г'юз-Фулфорд (; 1945—2021) — американська астронавтка.
 Моллі Г'юз (;  1990) — британська спортивна авантюристка та дослідниця, яка виборола світові рекорди ставши наймолодшою людиною, що піднімалася на обидві сторони Евересту

Н 
 Норман Г'юз (; 1952) — англійський хокеїст на траві, олімпійський медаліст (1984).

Р 
 Раян Г'юз (; 1972) — канадський хокеїст.
  (; 1900—1976) — британський письменник та драматург, «батько» європейської радіовистави.

С 
 Саймон Г'юз (; 1951) — британський політик.
 Сара Г'юз (; 1985) — американська фігуристка, олімпійська чемпіонка (2002).

Т 
 Тед Г'юз ; уроджений — Едвард Джеймс Г'юз, ; 1930—1998) — англійський поет, дитячий письменник, перекладач.
  (; 1822—1896) — англійський письменник, адвокат.

Ф 
 Філ Г'юз (;  1964) — північноірландський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Фінола Г'юз (;  1959) — англійська акторка, телеведуча, режисерка, продюсерка, дизайнерка та модельєрка.
  (;  1990) — англійська лижниця, учасниця Олімпійських ігор у Ванкувері (2010).
  (; 1866—1956) — англійський яхтсмен, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1908.

Ч 
 Чарльз Еванс Г'юз (; 1862—1948 — державний секретар США (з 1921 до 1925).

Ю 
  (; 1955) — колишній ірландський професійний гравець в снукер.

Примітки

Посилання